Heidelberg je lahko:
 Heidelberg, Nemčija
 Univerza v Heidelbergu
 Heidelberška knjižnica 
 Heidelberg, Victoria
 Heidelberg, Ontario
 Heidelberg, Gauteng
 Heidelberg, Western Cape
 Heidelberg, Kentucky
 Heidelberg, Minnesota
 Heidelberg, Mississippi
 Heidelberg, Pensilvanija
 Heidelberg, Teksas